Qeshlaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qeshlāq (ort i Östazarbaijan), 
 Qeshlāq (ort i Kurdistan), 
 Qeshlāq (ort i Lorestan), 
 Qeshlāq (ort i Hamadan), 
 Qeshlāq (kolgruva), Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar